Kirikou, fondée en 2015 au Maroc, est une association de bienfaisance à but non lucratif. Son fondateur et président est Diop Mountaga.

Historique 
L’association œuvre pour la protection et l’épanouissement des mineurs afin qu’ils bénéficient de leurs droits : la santé, l’éducation, la famille et un cadre de vie sain et digne. Elle intervient également auprès des mères pour la promotion et la valorisation de leurs acquis professionnels et sociaux afin de favoriser leur intégration dans la société marocaine.

Elle est la première association au Maroc à mettre en place une crèche de label Kirikou, qui accueille gratuitement des enfants migrants et marocains dans un contexte de vie commune. 

L'association Kirikou crée en 2018 une nouvelle antenne au Sénégal et met en place un programme de projets de vie pour les jeunes en partenariat avec les élus locaux pour lutter contre l'immigration clandestine, et un programme des crèches pour les femmes rurales et leurs enfants. 

En mai 2019, l'association reçoit un don de 70000DHs lors de la cinquième édition du raid Sahraouiya.

Partenariats

Notes et références 

Association ou organisme ayant son siège au Maroc